Corneliu Popescu este numele mai multor oameni politici români:

 Corneliu Popescu, deputat în legislatura 2004-2008
 Corneliu Popescu, senator în legislatura 2012-2016